Cosigüina es una toponimia que puede referirse a:

 El Volcán Cosigüina, un volcán ubicado en el extremo noroeste de la República de Nicaragua.

 La Península de Cosigüina, un accidente costero ubicado en el extremo noroeste de la República de Nicaragua.

 Los Islotes de Cosigüina, en el Golfo de Fonseca, República de Nicaragua.